Tűztorony
 Soproni tűztorony, a város jelképe
 Veszprémi tűztorony
 Szécsényi tűztorony
 Lovasberényi tűztorony
 Budatétényi tűztorony
 Nyírbátori tűztorony
 Tűzoltótorony (Szatmárnémeti)
 Tűzoltótorony (Kolozsvár)